Distrito de Ninabamba puede referirse a:

 Distrito de Ninabamba, ubicado en la provincia de La Mar, Ayacucho, Perú;
 Distrito de Ninabamba, ubicado en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, Perú.